Революция 1848—1849 годов в Венгрии
 Венгерская революция 1919 года
 Венгерское восстание 1956 года
 Венгерская революция (1989)